Hadim ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Hadim (Baklan), Ortsteil der Stadt Baklan in der Provinz Denizli
 Hadim (Konya), Stadt und Landkreis der Provinz Konya

Hadım ist ein Namensbestandteil von:
 Hadım Şehabeddin Pascha, osmanischer Gouverneur, General und Palasteunuch im 15. Jahrhundert